Razzia steht für: 

 Razzia, polizeiliche Durchsuchungsaktion
 Razzia (Band), deutsche Punkband

Razzia ist der Titel von:

 Razzia (1921), deutscher Stummfilm von Wolfgang Neff
 Razzia, Originaltitel des französischen Filmes Sturm auf Marrakesch
 Razzia (1947), deutscher Film von Werner Klingler
 Razzia (1958), ungarischer Film von Lászlo Nádasy
 Razzia (1985), tschechoslowakisch-polnischer Film von Stanislav Strnad
 Razzia, Name eines Albums von 1982 der deutschen Rockband Grobschnitt